Видовое преобразование — проективное преобразование координат из мировой системы (сцены) в систему координат результирующего изображения — порта вывода. Порт вывода (viewport) — это прямоугольная область экрана или клиентской области окна. Основное преобразование — это перевод мировых координат в координаты картинной плоскости, которая, как правило, параллельна оси Z.

Примечания

См. также 
 http://oapmg.sscc.ru/course/Lect/08/LectTransformations_07s.ppt 
 http://rsdn.ru/archive/vc/issues/pvc067.htm 

Трёхмерная графика
Математические основы компьютерной графики
Преобразования